Сан Хосе де ла Паз има више значења:

 Сан Хосе де ла Паз (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе де ла Паз (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хосе де ла Паз (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику